Herepei János (1763–1812) református lelkész és teológiai tanár
 Herepei János (1891–1970) művelődéstörténész, muzeológus, néprajzkutató, régész